Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Barbara Potter 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Billie Jean King /  Sharon Walsh (Campionesse)

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Kathy Jordan /  Barbara Potter (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1983